

Toponymes 
 Baton Rouge, la capitale de la Louisiane
 Baton Rouge Est, une paroisse de la Louisiane
 Baton Rouge Ouest une paroisse de la Louisiane

Œuvres 
 Bâton Rouge, film réalisé par Rachid Bouchareb, sorti en 1985 au cinéma.
 Baton Rouge, film réalisé par Rafael Moleón, sorti en 1988 au cinéma.
 La Comtesse de Baton-Rouge, film réalisé par André Forcier, sorti en 1997 au cinéma
 Baton Rouge, roman de Patricia Cornwell.

Bâtiments 
 , un sous-marin nucléaire d'attaque américain de classe Los Angeles.
 , un bateau à vapeur américain.

Divers 
 , une chaîne de restaurants canadienne
 (11739) Bâton-Rouge, astéroïde de la ceinture principale.